Успе́нка — село в Локтевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Успенского сельсовета.

История 
Основано в 1886 году. В 1928 г. село Успенское состояло из 459 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Успенского сельсовета Локтевского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 552 мужчины и 583 женщины из 1135 человек.

Известные жители 
В селе родилась калмыцкая поэтесса Римма Ханинова.

Примечания 

Населённые пункты Локтевского района